MNP je zkratka s těmito významy:

 Přenositelnost mobilních telefonních čísel ()
 Microcom Networking Protocol – sada kompresních protokolů pro modemy
 ISO 3166 kód pro Severní Mariany, souostroví v Tichém oceánu

Rozcestníky - 3 znaky